Unusual Heat — седьмой студийный альбом хард-рок-группы Foreigner, выпущенный в 1991 году. До записи этого альбома Лу Грэмм, который был вокалистом, покинул группу и был заменён на . Альбом стал провальным в коммерческом плане и Лу Грэмм вернулся в группу в следующем году.

Список композиций 
 «Only Heaven Knows» (Эдвардс, Джонс, Томас) — 4:47
 «Lowdown and Dirty» (Эдвардс, Джонс, Томас) — 4:21
 «I’ll Fight for You» (Эдвардс, Джонс, Томас) — 6:02
 «Moment of Truth» (Эдвардс, Джонс, Томас) — 4:25
 «Mountain of Love» (Эдвардс, Джонс, Томас) — 4:37
 «Ready for the Rain» (Эдвардс, Джонс, Нортрап, Томас) — 5:02
 «When the Night Comes Down» (Эдвардс, Джонс, Томас) — 4:43
 «Safe in My Heart» (Джонс) — 4:32
 «No Hiding Place» (Эдвардс, Джонс, Томас) — 3:55
 «Flesh Wound» (Эдвардс, Джонс, Томас) — 4:17
 «Unusual Heat» (Эдвардс, Джонс, Томас) — 4:32

Участники записи 
Foreigner
  — гитара, вокал, бэк-вокал
 Мик Джонс — гитара, клавишные, бэк-вокал
 Рик Уиллс — бас-гитара, бэк-вокал
 Деннис Эллиотт — ударные

Прочие участники
 Тони Берд — перкуссии
 Анжела Каппелли — бэк-вокал
 Рэйчел Каппелли — бэк-вокал
 Ричард Коттл — клавишные
 Лени Гровес — бэк-вокал
 Феликс Криш — бас
  — бэк-вокал
  — клавишные
  — бэк-вокал
  — гитара, клавишные, бэк-вокал
  — бэк-вокал

Примечания 

1991
Хард-рок-альбомы
Альбомы Atlantic Records